LaMoure désigne :

La ville de LaMoure, dans l’État du Dakota du Nord, États-Unis ; 
Le comté de LaMoure, Dakota du Nord, États-Unis, dont LaMoure est le siège.